Pali Ap'Tin Arhi () — альбом грецького співака Антоніса Ремоса, який був випущений в грудні 1999 року під ліцензією Sony Music. 
Музику для пісні «Ximeroni» написав сам Антоніс Ремос.

Список композицій

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співака  
 альбом «Pali ap' tin arhi»  на сайті Mygreek.fm   

Альбоми Антоніса Ремоса